Thomas Wellinger, né le  à Davos en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Droitier, il joue au poste de défenseur. Il a remporté la Ligue nationale A en 2007 avec le HC Davos.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007|| HC Davos U20 || Juniors Élites A || 40 || 2 || 8 || 10 ||26 ||8||2||0||2||10
|-
|2007-2008|| HC Davos|| LNA|| 12|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008 || HC Thurgovie|| LNB || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008 || HC Davos U20 || Juniors Élites A || 25 || 3 || 9 || 12 ||14 ||-||-||-||-||-
|-
| 2008-2009|| SC Langenthal||  LNB|| 41|| 2|| 12|| 14|| 36||| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010|| HC Davos||  LNA|| 31|| 0|| 2|| 2|| 6|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2009-2010 || HC Bienne||  LNA|| 6|| 0|| 3|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 ||SC Langenthal || LNB || 2 || 0 || 0 || 0 ||2 ||2||2||3||5||0
|-
| 2010-2011|| HC Bienne || LNA|| 49|| 7|| 11|| 18|| 20|| 6|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2011-2012|| HC Bienne || LNA|| 36|| 1|| 9|| 10|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| HC Bienne || LNA|| 45|| 2|| 15|| 17|| 12|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2013-2014|| CP Berne || LNA|| 31 || 0 || 6 || 6 || 12 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
|2013-2014 || HC Bâle || LNB || 1 || 1 || 1 || 2 || 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015||HC Bienne||LNA||47||1||6||7||10||7||0||0||1||2
|-
|2015-2016 || HC Bienne || LNA || 48 || 0 || 7 || 7 || 14 || 12 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2016-2017 || HC Bienne || LNA || 39 || 1 || 15 || 16 || 18 || 4 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
|2017-2018|| HC Lugano ||LNA||41 || 0 || 6 || 6 || 20 || 18 || 1 || 4 || 5 || 6
|-
|2018-2019|| HC Lugano ||LNA||35 || 0 || 6 || 6 || 18 || 4 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
|2019-2020|| HC Lugano ||LNA||40|| 3 || 8 || 11 || 6 ||-||-||-||-||-
|-
|2020-2021|| HC Lugano ||LNA||47|| 3 || 8 || 11 || 22 ||5|| 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2021-2022|| HC Davos||  LNA ||  || 

|2012||HC Vítkovice||Coupe Spengler
|3||0||0||0||0||
|-
|2013||CP Berne||Trophée européen
|8 || 0 || 0 || 0 || 2 ||

Coupe Spengler 
 Participe en 2012 avec le HC Vítkovice

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en mars 1988
Naissance à Davos
Joueur international suisse de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Sportif grison
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Bienne
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Bâle